Imperador — título real
 Imperatriz (Maranhão) — município do Brasil
 Sociedade Imperatriz de Desportos — clube de futebol brasileiro da cidade de Imperatriz
 GRES Imperatriz Leopoldinense — escola de samba do Rio de Janeiro

Desambiguação